Џенкинс има више значења:
 Округ Џенкинс (Џорџија)
 Џенкинс (Кентаки)
 Џенкинс (Минесота)